

Geografia 
Brasile
 Bauru – città appartenente all'omonima microregione
 Microregione di Bauru – microregione appartenente all'omonima mesoregione
 Mesoregione di Bauru – mesoregione di San Paolo 
 Rio Bauru – fiume nello stato di San Paolo

Altro 
 Associação Vôlei Bauru – società pallavolistica femminile brasiliana
 Bauru – panino d'origine brasiliana